|-
| 26401 Sobotište || 1999 WX || 19 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 26402 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26403 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26404 - ||  || 2 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26405 - ||  || 5 decembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 26406 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26407 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26408 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26409 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26410 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26411 Jocorbferg ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26412 Charlesyu ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26413 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26414 Amychyao ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26415 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26416 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26417 Michaelgord ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26418 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26419 - ||  || 7 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26420 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26421 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26422 Marekbuchman ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26423 - ||  || 2 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26424 Jacquelihung ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26425 Linchichieh ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26426 Koechl ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26427 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26428 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26429 Andiwagner ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26430 Thomwilkason ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26431 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26432 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26433 Michaelyurko ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26434 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26435 - ||  || 13 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26436 - ||  || 28 decembrie 1999 || Farpoint || , 
|-
| 26437 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26438 - ||  || 30 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26439 - ||  || 2 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 26440 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26441 Nanayakkara ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26442 Matfernandez ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26443 - ||  || 5 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 26444 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26445 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26446 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26447 Akrishnan ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26448 Tongjili ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26449 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26450 Tanyapetach ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26451 Khweis ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26452 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26453 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26454 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26455 Priyamshah ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26456 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26457 Naomishah ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26458 Choihyuna ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26459 Shinsubin ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26460 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26461 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26462 Albertcui ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26463 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26464 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26465 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26466 Zarrin ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26467 Jamespopper ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26468 Ianchan ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26469 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26470 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26471 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26472 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26473 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26474 Davidsimon ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26475 Krisztisugar ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26476 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26477 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26478 Cristianrosu ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26479 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26480 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26481 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26482 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26483 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26484 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26485 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26486 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26487 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26488 Beiser ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26489 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26490 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26491 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26492 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26493 Paulsucala ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26494 - ||  || 26 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 26495 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26496 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 26497 - ||  || 3 februarie 2000 ||  || , 
|-
| 26498 Dinotina ||  || 4 februarie 2000 ||  || A. Boattini, 
|-
| 26499 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || A. Boattini, 
|-
| 26500 Toshiohino ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-